Burmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Burmann
 Gusti Burmann

Robotskapade auktorsförkortningar